Senador Firmino kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Senador Firmino (ort), Minas Gerais, 
 Senador Firmino (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar